

Persone

Altro 
3837 Carr – asteroide del sistema solare
Cratere Carr – cratere di Venere
Difesa Carr – apertura del gioco degli scacchi

Pagine correlate 
 Car